Danaë () ist:

 Danaë, in der griechischen Mythologie Geliebte des Zeus und Mutter des Perseus
 Danaë (Tochter des Neoptolemos), in der griechischen Mythologie Tochter des Neoptolemos und der Leonassa
 Danaë (Pontos Polemoniakos), in der antiken Geographie Ort im Pontos Polemoniakos
 Danaë (Tochter der Leontion), die Tochter der Philosophin Leontion
 (61) Danaë, ein Asteroid des äußeren Hauptgürtels

Siehe auch:
 Danae